Holy Rosary Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Holy Rosary Church (Idaho), ID-Nr. 02000802
 Holy Rosary Church (Kentucky), ID-Nr. 88003409
 Holy Rosary Church (Ohio), ID-Nr. 76001397
 Holy Rosary Church (South Dakota), ID-Nr. 86001227